Suschitzky ist der Familienname folgender Personen:
 Edith Suschitzky (1908–1973), Geburtsname von Edith Tudor-Hart, österreichisch-britische Fotografin
 Peter Suschitzky (* 1941), britischer Kameramann
 Wolfgang Suschitzky (1912–2016), österreichisch-britischer Kameramann und Fotograf